Broadmoor puede referirse a:

 Broadmor, una localidad en California;
 Broadmoor, una localidad en Luisiana, Estados Unidos;